Веррей () — коммуна в Италии, располагается в регионе Валле-д’Аоста, подчиняется административному центру (провинция).

Население составляет 1306 человек (2008 г.), плотность населения составляет 59 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 11020. Телефонный код — 0166.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны

Галерея

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/